Тракстон има више значења:
 Тракстон (Аризона)
 Тракстон (Мисури)